Termin Translokacija ima više značenja.

 Robertsonova translokacija je hromozomska aberacija
 Hromozomska translokacija preraspodela delova između nehomolognih hromozoma.
 Proteinska translokacija je metod kojim ćelija transportuje proteine.